Китайка — вид тканини.
 Китайка — розмовна назва яблуні сливолистої.

Топонім 

Китайка — назва кількох населених пунктів у Росії.
 Китайка — річка у Свердловській області, притока Баської.
 Китайка — селище сільського типу в Ленінському районі Уфи.

Див. також 
 Китайці
 Китаянка (фільм)